Poggioreale, commune italienne de la province de Trapani (Sicile)
 Poggioreale, quartier de Naples (Italie)
 Villa de Poggioreale, villa du quartier napolitain de Poggioreale
 Poggioreale del Carso, ancien nom de la commune italienne d'Opicina
 Prison de Poggioreale, pénitencier italien
 Cimetière de Poggioreale, cimetière de Naples (Italie)

 Il Re di Poggioreale, film italien sorti en 1961